Sabor a ti es un frase que puede referirse a:

 Sabor a ti (1998-2004), programa de televisión español de Antena 3.
 Sabor a ti (2000), telenovela chilena.
 Sabor a ti (2004), telenovela venezolana.
 Sabor a ti (1998), novela de Miguel Suárez Abel.